Широкий Яр — название населённых пунктов:

Россия 
 Широкий Яр — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.

Украина 
 Широкий Яр — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Широкий Яр — село в Золочевском районе Харьковской области.